Гладијатор може бити:

Гладијатор, борац у арени у античком Риму.
Гладијатор (филм), филм из 2000. године у режији Риџлија Скота
Гладијатор (игра), видео-игра коју је направио Авалон Хил